Die Liste der Mannschaftskader der schweizerischen 1. Bundesliga im Schach 2006 enthält alle Spieler, die in der Schweizer Schachbundesliga 2006 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die 8 teilnehmenden Vereine konnten maximal 20 Spieler melden, allerdings wurden nicht alle gemeldeten Spieler auch eingesetzt. Niederrohrdorf und der SV Wollishofen kamen mit je 11 eingesetzten Spielern aus, Lugano Bianco Nero ließ alle 20 gemeldeten Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten. Insgesamt kamen 114 Spieler zum Einsatz, von denen 12 alle Wettkämpfen mitspielten.

Gemeldet wurden Spieler aus 11 Nationen, wobei die Ausländer überwiegend aus den Nachbarländern Deutschland und Italien stammten.

Das beste Einzelergebnis erzielte Branko Filipović (SV Birsfelden/Beider Basel) mit 5 Punkten aus 6 Partien. Die gleiche Punktzahl erreichte auch Nedeljko Kelecevic (ASK Winterthur), jedoch benötigte er dafür 7 Partien. Mit Mihajlo Stojanović, Henryk Dobosz (beide SV Birsfelden/Beider Basel), Bernhard Lutz, Hans-Peter Henne (beide Basel BVB), Mirko Ballmer (ASK Winterthur) und Joel Kruell (Lugano Bianco Nero) erreichten sechs Spieler 100 % der möglichen Punkte, allerdings spielten diese nur wenige Partien. Stojanović kam dreimal zum Einsatz, Lutz zweimal, die übrigen genannten Spieler je einmal, dabei gewann Henne seine einzige Partie kampflos.

Ältester Spieler der Saison war der für den SV Birsfelden/Beider Basel spielende Benjamin Grunder (* 1935), als jüngste Spieler kamen die 1992 geborenen Andreas Heimann (Basel BVB) und Kambez Nuri (ASK Winterthur) zum Einsatz.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2006); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2006), bei Spielern ohne Elozahl ist die Wertung aus der Führungsliste 5/2005 (veröffentlicht im November 2005) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Januar 2006; BIH = Bosnien und Herzegowina, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, ITA = Italien, NAM = Namibia, POL = Polen, SCG = Serbien und Montenegro, SEY = Seychellen, SUI = Schweiz
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Nimzowitsch Zürich

SV Wollishofen

Basel BVB

Schachclub Niederrohrdorf

Schachverein Birsfelden/Beider Basel

Valais

ASK Winterthur

Lugano Bianco Nero

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Da die 1. Schweizer Bundesliga erst seit der Saison 2006/07 Elo-gewertet wird, haben die Angaben über die Elo-Performances rein informativen Charakter.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Wikipedia:Liste
Schachbundesliga (Schweiz)